Perelman je priimek več osebnosti (, ).

 Bob Perelman (*1947), ameriški pesnik, kritik, urednik in pedagog.
 Chaïm Perelman (1912—1984), poljsko-belgijski filozof in pedagog.
 Grigorij Jakovljevič Perelman (*1966), ruski matematik, prejemnik Fieldsove medalje.
 Jakov Isidorovič Perelman (1882—1942), ruski pisatelj.
 Sidney Joseph Perelman (1904—1979), ameriški humorist, pisatelj in scenarist.
 Vadim Perelman (*1963), ukrajinsko-ameriški filmski režiser.